pink (vinger), de buitenste en kleinste vinger
 pink, Engels voor de kleur roze
 pink, de HTML-kleur met hexadecimale waarde FFC0CB: (achtergrond, voorgrond)
P!nk, Amerikaans zangeres
 Pink (2018), Amerikaanse film 
Pink (Aerosmith), een single uit 1997
 Pink (Oklahoma), een plaats in de VS
pink (rund), naam van een eenjarig kalf
Pink (striptekenaar), het pseudoniem van de Belg Eugeen Hermans
pink (schip), een bezeild type vissersschip
Pink (webserie), een Amerikaanse webserie
PINK!, de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren
PINK: Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie
 PINK de Thierry, een Nederlandse beeldend kunstenaar
Het Pink, een oliemolen in Zaanstad
Een verkorte naam voor het bedrijf Pink Elephant